Příjmení a jméno Gilberto patří několika významným lidem:

Příjmení 
 Astrud Gilberto – brazilská zpěvačka
 Bebel Gilberto – brazilská zpěvačka, dcera Joãa Gilberta
 João Gilberto – brazilský zpěvák, skladatel a hráč na kytaru

Jméno 
 Gilberto Gil – brazilský zpěvák, kytarista, skladatel i textař a ministr kultury v Brazílii
 Gilberto Silva – brazilský fotbalový záložník
 Gilberto Simoni – cyklista

Související články 
 Gilbert

Rozcestníky - příjmení
Rozcestníky - jméno